Pablo Iglesias kan avse:
*Pablo Iglesias Posse (1850-1925), var en spansk socialdemokratisk politiker. 
Pablo Iglesias Turrión (1978-), är en spansk politiker som har varit generalsekreterare för Podemos sedan 2014.